Натуральне число 982
 982 рік до нашої ери
 982 рік нашої ери